Stanisław Podgórski (malarz)
 Stanisław Podgórski (kolarz)
 Stanisław Podgórski (redemptorysta) (1920–2019)